Позо Ескондидо има више значења:

 Позо Ескондидо, Ел Фаро (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Позо Ескондидо (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику